Serbiens SuperLiga 2010-11  var den 5. udgave af det serbiske  mesterskab i fodbold. Turneringen  blev afviklet fra den 14. august, 2010 og  blev afsluttet den 29. maj, 2011.

FK Partizan vandt deres 23. mesterskab.

Tabel

Målscorer
!29. maj, 2011; Kilde: Superligaens hjemmeside , soccerway.com  

Fodboldsæson 2010-11
Fodbold i Serbien